Igé, commune française de l'Orne
 Igé, commune française de Saône-et-Loire
 En médecine, acronyme désignant l'immunoglobuline de type E (IgE)

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France